Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve (1695-1755) – scrittrice francese
 Marco Barbot (1920 – ...) – calciatore italiano
 Sammy Barbot (1954) – cantante, ballerino e conduttore televisivo francese naturalizzato italiano